Le naoklao (ou nu klao, naogelao, autonyme, ) est une langue hmong-mien parlée en Chine, par environ  Yao.

Localisation géographique 
Le naoklao est parlé par les Bunu présents au guangxi, dans les xian autonomes de Nandan et de Tian'e. On les trouve également dans le xian de Libo, situé dans la province de Guizhou. 
En Chine les locuteurs de langue naoklao, comme l'ensemble des Bunu, font partie de la nationalité yao.

Classification interne 
Le naoklao appartient au sous-groupe bunu des langues hmonguiques de la famille des langues hmong-mien.

Phonologie 
Les tableaux présentent les phonèmes vocaliques et consonantiques du naoklao.

Voyelles

Diphtongues et rimes 
Les diphtongues du naoklao sont:  ,  ,  ,  ,  ,  ,   et  .

Consonnes initiales

Tons 
Le naoklao est une langue à tons qui compte huit tons.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Meng Chaoji, 2001, 瑤族布努语方言研究 - Yáozú bùnǔyǔ fāngyán yánjiū, Pékin, Mínzú chūbǎnshè

Articles connexes 

 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues hmong-mien
 Langues hmong

Liens externes 
 
  Les numéraux en naoklao dans le site web de Eugene Chan, Max Planck Institut.

Inventaire de langues
Langue bunu
Langue en Chine